Frans voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Frans voetbalelftal onder 16 (vrouwen)